Staročech může označovat:
 příslušníka české Národní strany
 Staročech (pivo) – značka piva